Крестовик:
 Крестовик — паук Araneus diadematus
 Крестовик — крестовый камень, хиастолит — непрозрачная разновидность минерала андалузита
 Крестовик (монета) — название которое давали серебряным рублям императоров Петра I, Петра II, Петра III и Павла I, на оборотной стороне которых вензель императора помещен крестообразно и повторен четыре раза
 Медуза-крестовик (или крестовичок) — ядовитая гидромедуза Gonionemus vertens
 Паук-крестовик (персонаж) — персонаж мультсериала Смешарики
 Крестовик — устаревшее название рода растений

Примечания